Le High Five Crew (ou H5C) est un groupe de rap-hip-hop français fondé en 2012, originaire de Paris. Il est composé des rappeurs Eden Dillinger, Assassam, LecHad, Spider ZED (et Calvin Davey qui a quitté le groupe en juillet 2016 pour se lancer dans des projets solo). .

Biographie 
Le groupe se forme tout d'abord par la rencontre de Spider ZED et LecHad (qui étaient tous deux dans le même collège) via un chat Youtube. Calvin Davey est le cousin de Spider ZED et a déjà rencontré Eden Dilinger sur une plage en vacances. Enfin Assassam est un ami d’enfance de LecHad. L'empreinte musicale du H5C se définit par un mélange entre sonorité urbaine, textes appuyés et comiques sur le quotidien des jeunes rappeurs. De l'écriture des textes en passant par la recherche des mélodies jusqu'à la réalisation des clips, le groupe produit ses sons en petit comité, avec l'aide notamment de Larry Staw, Piège ou Flem comme beatmaker, et la collaboration de réalisateurs amateurs pour les sons clippés (Rémi Verdel, Piotr Lebryk ou encore Mims, réalisateur de nombreux clips de Lord Esperanza). 

Inspiré entre autres par la littérature, les textes philosophiques et la variété française, le groupe se mêle à une génération d'artistes issue de milieux plus aisés que la moyenne des autres rappeurs de l'hexagone. Ces rappeurs que sont Lord Esperanza, Majeur-Mineur, Nelick, Tengo John, ou encore le H5C apportent au domaine un vivier de jeunes paroliers envieux de créativité toujours plus importante, complété par une originalité textuelle décomplexifiée et instrumentalisée de sonorités nostalgiques. 

En octobre 2015, le YouTubeur et vidéaste Seb La Frite met en avant le groupe de rap à la fin d'une de ses vidéos, en tant que recommandation musicale pour ses abonnés.   

Entre 2014 et 2017, le High Five Crew sort trois projets, dont 2 EP. De plus chaque membre a l'occasion de sortir des projets solos en plus des projets communs, permettant de dessiner un peu plus les styles et les personnages du groupe. 

Depuis leur dernier EP en 2017, aucun projet commun n'est annoncé même si les membres du groupe sont toujours en excellents termes.

Premier EP : Les Cas Décollent 
Le 30 juin 2014, les cinq rappeurs sortent leur premier EP Les Cas Décollent composé d'une dizaine de titres. Le public découvre alors l'émergence d'un rap aux textes parlants et comiques, dus au franc parler des rappeurs.

Un membre en moins, une compilation publiée 
L'année 2016 est chargée pour le groupe. Calvin Davey quitte les autres membres pour se lancer pleinement dans ses projets solos. Puis à l'automne, le groupe sort Silicon Valley, une compilation de huit titres publiée sur les différentes plateformes de Streaming musical (Spotify, Deezer, Apple Music) et sur leur page Youtube.

Association avec Lord Esperanza et nouvel EP 
En 2016, Eden Dillinger permet au groupe de gagner en notoriété, en produisant le son Killcam en featuring avec les rappeurs Lord Esperanza et Django. À la fin de l'année 2022, la vidéo cumule plus de 3,6 millions de visionnage. En 2017, Lord Esperanza se lie de nouveau avec le H5C pour le son Bête et Méchant, et apparaît sur la liste des titres du nouvel EP du groupe Joli Rouge qui comprend 11 morceaux.

Concerts 
En février 2017, les quatre membres du groupe ont la chance de monter sur scène au Batofar (Paris) avec leur ami rappeur Lord Esperanza. Quelques mois plus tard, le H5C se produit une fois de plus sur une scène parisienne, celle de La Maroquinerie, en compagnie d'autres artistes de leur génération.

Membres du groupe 
 Eden Dillinger  : né en 1995
 Samuel Lunais  : alias Assassam, né en 1995
 Hadrien Leclercq  : alias LecHad né en 1995 
 Spider ZED, né en 1996
 Calvin Davey (membre jusqu'en 2016), né en 1995

Discographie

EP 
 Les Cas Décollent, 2014 : 11 morceaux
 Silicon Valley, 2016 : 8 morceaux
 Joli Rouge, 2017 : 7 morceaux

Singles 
 Intropico, 2013
 AWE, 2014
 Monde 2 Fous, 2014
 Soul Choc, 2014
 Kaleidoscope, 2016
 ONO , 2016
 Bête et Méchant (en feat. avec Lord Esperanza), 2017
 Silicium, 2017
 Moi j'ai fait ça, 2017

Projets personnels de chacun des membres

Eden Dilinger 
Olaf, 2017

#OFFSHORE, 2019

SCUBA, 2020

Divine Comédie, Chap. 1 : Le Diable peut pleurer, 2020

Divine Comédie, Chap. 2 : Une gorgée du Styx, 2020

Divine Comédie, Chap. 3 : Les rats dans les murs, 2021

Divine Comédie, Chap. 4 : Flirt avec les moires, 2021

n o t e s v o c a l e s, 2021

SAUDADE, 2022

Spider ZED 
Mes Ex, 2017 (EP)

Figurine, 2017 (Album)

Pas si sûr, 2018 (Album)

Bien ou quoi, 2019 (Album)

Abonnez-vous, 2020 (EP)

Jeune intermittent, 2020 (Album)

Comme un Lundi, 2022 (EP)

Club de cœur, 2023 (Album)

Assassam 
Les heures perdues, 2017

LecHad 
Wish, 2018 Dire des truc, 2020

Calvin Davey 
L'Abîme (feat. Assassam), 2017/ Fish ; WYWO; Purple ; 1LOVE (feat. Cahmo), 2019

Notes et références 

Groupe français de hip-hop
Groupe musical de Paris
Groupe musical français des années 2010
Groupe musical formé en 2012